Катар Тотал Оупън 2014 е 12-ото издание на Катар Тотал Оупън. Турнирът е част от категория Висши 5 на WTA Тур 2014. Провежда се в Доха, Катар от 10 до 16 февруари.

Сингъл 
Шампионката от последните две издания Виктория Азаренка не участва в турнира заради контузия в крака.

Симона Халеп печели титлата, отстранявайки Анджелик Кербер във финалния двубой с 6 – 2, 6 – 3.

Поставени тенисистки 
Първите осем поставени почиват в първия кръг на турнира.

Основна схема

Легенда 
 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Финална фаза

Горна половина

Първа част

Втора част

Долна половина

Трета част

Четвърта част

Двойки 
Сара Ерани и Роберта Винчи защитават титлата си от предната година, но губят в мача си от полуфиналите срещу Квета Пешке и Катарина Среботник.

Сие Шу-вей и Шуай Пън печелят трофея след победа над Пешке и Среботник във финала с 6 – 4, 6 – 0. След победата си във втори кръг, Пън става номер 1 в ранглистата на двойки, измествайки оттам Ерани и Винчи.

Поставени двойки

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Официален сайт 
 Схема на сингъл
 Схема на квалификациите
 Схема на двойки

WTA Тур 2014
Катар Тотал Оупън